Hubbard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hubbard Township (Hubbard County, Minnesota)
 Hubbard Township (Polk County, Minnesota)
 Hubbard Township (Ohio)